Goose Green kan syfta på:

 Goose Green, Ashford, Kent
 Goose Green, Chichester, West Sussex
 Goose Green, Cumbria
 Goose Green, Falklandsöarna
 Goose Green, Gloucestershire
 Goose Green, Greater Manchester
 Goose Green, Hampshire
 Goose Green, Hertfordshire
 Goose Green, Horsham, West Sussex
 Goose Green, Lancashire
 Goose Green, Norfolk
 Goose Green, Tendring, Essex
 Goose Green, Tonbridge and Malling, Kent
 Goose Green, Wix, Essex